U/19 Ligaen 2015-16 er den 13. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU. Den blev indledt den 15. august 2015 og afsluttet den 4. juli 2016.

Hold 
Turneringen bestod af holdene fra Superligaen 2015-16, hvor Viborg FF og Hobro IK dog var erstattet af Vejle BK og Silkeborg IF.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16
2015-16